Albert Frère – imprenditore belga
 Aubert Frère – generale francese
 Charles-Théodore Frère – pittore francese
 Paul Frère – pilota automobilistico, scrittore e giornalista belga
 Pierre-Édouard Frère – pittore e litografo francese
 Walthère Frère-Orban – politico belga